Ілієнь () — комуна в Румунії, у повіті Ковасна.
 Ілієнь () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Адміністративний центр комуни Ілієнь.
 Ілієнь () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Георге-Дожа.